Вшехрди могу бити:

 Вшехрди (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Вшехрди (Хомутов), насељено мјесто у округу Хомутов, Устечки крај, Чешка Република